Кабир:

 Кабир — средневековый индийский поэт.
 Кабир — село в Курахском районе Дагестана.
 Кабиры — божества древнегреческой мифологии.
 Аль-Кабир, с арабского великий — одно из 99 имён Аллаха в исламе.
 Kabir — сорт итальянского мускатного белого сладкого вина из Сицилии.